Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod. Různé druhy pohybu jsou studovány v různých vědních oborech. Pohyb je základním projevem existence hmoty.

Pokud není uvedeno jinak, je obvykle pod pojmem pohyb chápán určitý druh mechanického pohybu.

Ve vědě může pohyb označovat:
Fyzikální pohyb zahrnuje všechny děje, při nichž dochází k fyzikální změně hmoty. Mezi jeho nejdůležitější části patří:
 mechanický pohyb – změna polohy tělesa vzhledem k ostatním tělesům.
 molekulový pohyb
 Brownův pohyb
 tepelný pohyb
 elektrický pohyb (elektrický proud)
 chemický pohyb zahrnující chemické procesy
 pohyb v centrálním gravitačním poli
 relativita pohybu
 princip nezávislosti pohybů
 integrál pohybu
 vlastní pohyb
 biologický pohyb zahrnující změny živé hmoty
 lokomoce člověka (schopnost pohybu v prostoru pomocí svalové činnosti)
 lokomoce živočichů
 oční pohyb
 rychlé pohyby očí
 pohyb potravy
 pohyb litosferických desek
 svahový pohyb
 společenský pohyb zahrnující společenské změny

V přeneseném smyslu bývá tento pojem používán pro:
 označení jakékoliv změny v čase
 hnutí (například politická, Občanské hnutí, Husitské hnutí, hnutí Brontosaurus apod.)
 pohyb cen
 cvičení, sport
 pohybová hvězdokupa
 pohybová neostrost ve fotografii

film a hudba
 Doba ledová 4: Země v pohybu – animovaný film
 Pohyby – album české hudební skupiny Lucie

Související články 
 dyspraxie
 motorika člověka

Externí odkazy